Harald III., kralj Danske
Harald III., kralj Norveške
Harald III., grof (earl) Orkneya (Harald Eiriksson)